Hjerte har flere betydninger:
 Hjerte – det organ (muskel), som pumper blodet rundt i kroppen
 Hjerte (geometri) – en geometrisk figur
 Hjerte (symbol) – et symbol på kærlighed
 Hjerte (heraldik) – et heraldisk tegn
 Hjerter – en kulør i kortspil
 Julehjerte

Se også:
 Hjertestop – betegnelsen for den tilstand, hvor blodcirkulationen i kroppen er standset idet hjertets pumpefunktion er ophørt.